A Kiss in the Dark – film del 1904 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
 A Kiss in the Dark – film del 1909 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 A Kiss in the Dark – film del 1919 prodotto dalla  Adolf Philipp Film
 A Kiss in the Dark – film del 1925 diretto da Frank Tuttle
 A Kiss in the Dark – film del 1949 diretto da Delmer Daves